Ogmore bezeichnet:

 Ogmore (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ogmore (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Ogmore (Vale of Glamorgan), eine Ortschaft in Wales
 Ogmore-by-Sea, eine Ortschaft in Wales
 Ogmore Vale, eine Ortschaft in Wales
 River Ogmore, Fluss im Süden von Wales